Ottone IV di Baviera (1307-1334) – duca della Baviera Inferiore dal 1310 alla morte 
 Ottone IV di Borgogna (prima del 1248-1303) – conte di Borgogna e Chalon e conte consorte d'Artois
 Ottone IV di Brunswick (1175-1218) – re di Germania dal 1198 e imperatore del Sacro Romano Impero dal 1209
 Ottone IV di Brunswick-Grubenhagen (1319-1399) – duca di Brunswick-Grubenhagen e, dopo il suo matrimonio con Giovanna I di Napoli (1376), principe di Taranto e conte di Acerra
 Ottone IV di Wittelsbach (1083 circa – 1156) – nobile tedesco